Der Name Ostturkestan bezeichnet:

 allgemein den Osten des vage umrissenen Gebietes Turkestan
 das Uigurische Autonome Gebiet Xinjiang in der Volksrepublik China
 die Islamische Republik Ostturkestan 1933 bis 1934 (Uigurisch: شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتى, Chinesisch: 東突厥斯坦伊斯蘭共和國)
 die Republik Ostturkestan 1944 bis 1949 (Uigurisch: شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى, Chinesisch: 東突厥斯坦共和國)